Пулкан шаир Мухаммадкул Джанмурад-оглы   (; 1874, кишлак Катаган Бухарский эмират (ныне Хатырчинского района Навоийской области, Узбекистана) — 1942, село Катаган Навоийской области — узбекский советский народный поэт-сказитель. Один из классиков узбекской литературы.

Биография 
Пулкан шаир Мухаммадкул Джанмурад-оглы  родился в селе Катаган Хатырчинского бекства Бухарского эмирата.

Среди других узбекских сказителей известны Фазыл Юлдаш оглы (1872-1955 гг.), Ислам Назар оглы (1874-1953 гг.), Абдулла шаир Нурали оглы (1870-1975 гг.), Курбан Исмаил оглы (1869-1940 гг.).

Сказители исполняли дастаны - стихотворные поэмы, которые сопровождались прозаическими пояснениями рассказчика-певца. В дастанах тесно переплетается героическая и романтическая тематика. Большинство узбекских эпических произведений отражают историческое прошлое народа.

Произведения 
Поэмы, исполненные Пулкан-шаиром: Ёдгор”, “Шайбонийхон”, “Қиронхон” «Кунтуғмиш», «“Гўрўғлининг туғилиши”, “Юнуспари”, “Мисқол пари”, “Чамбил қамали”, “Равшан”  В репертуаре Пулкана было более 70 дастанов.

Гибель 
Пулкан-шаир стал жертвой сталинских репрессий и погиб в тюрьме в 1942 году.

Память 
 В Самарканде установлен памятник Пулкану и двум другим узбекским сказителям.

Примечания

Литература 
 В. Жирмунский, X. 3арифов, Узбекский народный героический эпос, М., 1947.
 Пўлкан шоир. Ўзбек халқ оғзаки ижоди бўйича тадқиқотлар. 4-китоб. - Т.: Фан, 1976.
 Афзалов М. Пўлкан. – Т.: Фан, 1955. –Б. 10-14.
 Гўрўғлининг туғилиши. – Т., 1967.

Ссылки 
Сказители
Узбекские поэты